Matthias Schmid (ur. 1980) – austriacki żeglarz
 Matthias Schmid (ur. 1997) – niemiecki golfista